Gråryggig kamaroptera (Camaroptera brevicaudata) är en fågel i familjen cistikolor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Gråryggig kamaroptera delas upp i elva underarter med följande utbredning:
 C. b. brevicaudata – Senegal till centrala Sudan och nordvästra Etiopien
 C. b. tincta – Liberia till västra Kenya och västra Tanzania söderut till nordvästra Angola och nordvästra Zambia
 C. b. abessinica – södra Sudan och nordöstra Demokratiska republiken Kongo till nordvästra Somalia och norra Kenya
 C. b. insulata – sydvästra Etiopien
 C. b. aschani – östra Demokratiska republiken Kongo, sydvästra Uganda och västra Kenya
 C. b. erlangeri – södra Somalia, östra Kenya och nordöstra Tanzania
 C. b. griseigula – sydöstra Uganda, västra Kenya och norra Tanzania
 C. b. intercalata – norra Angola och södra Demokratiska republiken Kongo till västra Tanzania och norra Zambia
 C. b. sharpei – södra Angola och norra Namibia till Malawi, Zimbabwe och nordcentrala Sydafrika
 C. b. transitiva – sydöstra Botswana, Zimbabwe och nordcentrala Sydafrika
 C. b. beirensis – centrala Moçambique, östra Zimbabwe och nordöstra Sydafrika

Ofta behandlas den som en underart till grönryggig kamaroptera (C. brachyura).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen